Соревнования в беге на 10 000 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 1 июля.

Призёры

Финал 
Финал состоялся 1 июля 2012 года в 17:25 по местному времени.

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012